Cyryl II – koptyjski patriarcha Aleksandrii (1078–1092)
 Cyryl II – prawosławny patriarcha Aleksandrii w XII wieku
 Cyryl II (zm. 1281) – metropolita kijowski
 Cyryl II (zm. 1640) – patriarcha Konstantynopola w XVII wieku
 Cyryl II – prawosławny patriarcha Jerozolimy (1845-1872)
 Cyryl II (1845–1916) – arcybiskup Cypru